Palometa negra es el nombre común de las dos siguientes especies de peces.
 Brama brama, pez marino de gran importancia comercial.
 Serrasalmus spilopleura, pez fluvial de Sudamérica, conocido por su agresividad.